Elfin steht für
 Elfin Sports Cars, australischer Sportwagenhersteller
 Elfin (König), von Alt Clut († ca. 693) 
 Elfin Cove
 Elfin-Thymian